Calvert steht für:
Calvert (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Calvert (Adelsgeschlecht), englisches Adelsgeschlecht
 Calvert Motor Associates, US-amerikanischer Automobilhersteller

Calvert ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Calvert (Alabama), Census-designated place im Mobile County, Alabama
 Calvert (Kansas), Gemeindefreies Gebiet im Norton County, Kansas
 Calvert (Maryland), Gemeindefreies Gebiet im Cecil County, Maryland
 Calvert (Montana), Ort im Cascade County, Montana
 Calvert (North Carolina), Ort im Transylvania County, North Carolina
 Calvert (Pennsylvania), Ort im Lycoming County, Pennsylvania
 Calvert (South Carolina), Ort im Spartanburg County, South Carolina
 Calvert (Texas), Stadt im Robertson County, Texas
 Calvert (Wisconsin), Ort im La Crosse County, Wisconsin
 Calvert Beach (Maryland)
 Calvert City, Stadt im Marshall County, Kentucky
 Calvert Manor, Ort im Prince George’s County, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Calvert Hills Historic District, in Collerge Park, Maryland, ID-Nr. 02001605
 Calvert Historic District, in Calvert, Texas, ID-Nr. 78002978
 Calvert Manor, in Arlington, Virginia, ID-Nr. 97001506
 Calvert Mill/Washington Mill, in Washington, Virginia, ID-Nr. 82004583

geografischer Objekte:
 Calvert (Insel), Insel an der Westküste Kanadas, unweit von Vancouver Island